Абърдеър може да се отнася за:
 Абърдеър, град в Уелс
 Абърдеър (планина), планина в Кения
 Абърдеър (национален парк), национален парк в Кения